Gnadl ist der Familienname folgender Personen:

 Lisa Gnadl (* 1981), hessische Landtagsabgeordnete (SPD)
 Rolf Gnadl (* 1953), ehemaliger Landrat des Wetteraukreises